Spoorlijn 245 - voormalige spoorlijn in België
 Buslijn 245 (Rotterdam)